

Patronyme 
Le nom de Faber est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 André Faber (1954-), dessinateur de presse, journaliste et écrivain ;
 Basile Faber (1520–1575), lexicographe allemand ;
 Cecilia Böhl de Faber y Larrea (1796-1877), femme de lettres espagnole ;
 Emmanuel Faber (1964- ), dirigeant d'entreprise français ;
 Eugeniusz Faber (1939-2021), footballeur polonais ;
 François Faber (1887-1915), coureur cycliste de nationalité luxembourgeoise, vainqueur du Tour de France en 1909 ;
 Frederik Faber (1795–1828), zoologiste danois ;
 Frederick William Faber (1814-1863), théologien et poète anglais ;
 Georg Faber (1877-1966), mathématicien allemand ;
 Giovanni Faber (Joannes Faber ou Johannes Faber) (vers 1570–1629), médecin anatomiste et botaniste italien d'origine allemande ;
 Hans Faber (avant 1583-1639), maître sculpteur sur pierre et sur bois à Saverne (Bas-Rhin). Auteur de nombreuses œuvres.
 Heinrich Faber (avant 1500–1552), compositeur et théoricien de la musique allemand ;
 Horst Faber, patineur artistique allemand ;
 Jacques Lefèvre d'Étaples, dit « Jacobus Faber (Stapulensis) » (1450–1537), humaniste et théologien français ;
 Jane Faber (1880-1968), actrice belge ;
 Jasper Faber, (1966-) acteur néerlandais ;
 Jesse Faber (1973-) acteur, réalisateur et producteur néerlandais ; 
 Johann Joachim Faber (1778-1846), peintre allemand ;
 Johann Joseph Faber (1767-1846), homme politique ;
 John Faber (1660-1721), graveur, père de John Faber (1684-1756),
 John Faber (1684-1756), graveur et dessinateur néerlandais actif à Londres, fils de John Faber (1660-1721) ;
 Joseph Faber (1862-1933), ingénieur et homme politique luxembourgeois ;
 Juliette Faber (1919–2008), actrice française d’origine luxembourgeoise ;
 Klaas Carel Faber (1922–2012), soldat nazi ;
 Lothar Faber (1922-2005), hautboïste allemand ;
 Marc Faber (1946-), analyste en investissements et entrepreneur suisse ;
 Marcelle Faber, née Engelen, (1923-2023), membre d'un groupe d'évasion en Alsace annexée pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Mariella von Faber-Castell (1969-), actrice allemande ;
 Nikolaus Faber, facteur d'orgue allemand du  siècle ;
 Peter Faber (1943-), acteur germano-néerlandais ;
 Pierre Faber (1972-), athlète sud-africain ;
 Samuel Faber (1657-1716), érudit suisse ;
 Sandra Moore Faber (1944-), astronome américaine ;
 Urijah Faber (1979- ), combattant américain de MMA.

Économie 
 Faber & Faber, maison d'édition britannique (littérature, musique...).
 Faber-Castell, fabricant de crayons et portemines.

Toponyme 

 , localité de la Virginie aux États-Unis ;
 Lac Faber, lac des Territoires du Nord-Ouest au Canada.

Divers 
 Le château Faber est un édifice situé à Stein, en Bavière.
 (283277) Faber est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Faber (2013) est un roman français de Tristan Garcia.

Voir aussi